Schiffskiel steht für:
Kiel (Schiffbau), den wichtigsten Längsverband eines Schiffes oder Bootes
Kiel des Schiffs, Sternbild